Příjmení Ivanović nosí více významných osobností:

 Ana Ivanovićová (* 1987) – bývalá srbská tenistka
 Božina Ivanović (1931–2002) – jugoslávský komunistický politik z Černé Hory
 Branislav Ivanović (* 1984) –  srbský fotbalový obránce a reprezentant
 Marko Ivanović (* 1976) – český dirigent a hudební skladatel
 Oliver Ivanović (1953–2018) – srbský politik